|-
|(121751)||1999 XO228|| align=right|15,2|| align=right|3,208|| align=right|0,131|| align=right|1,84|| align=right|5,744||MBA||14. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121752)||1999 XV234|| align=right|18,9|| align=right|3,101|| align=right|0,166|| align=right|10,26|| align=right|5,460||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121753)||1999 XP247|| align=right|14,4|| align=right|3,227|| align=right|0,102|| align=right|13,41|| align=right|5,796||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121754)||1999 XO252|| align=right|15,4|| align=right|3,224|| align=right|0,080|| align=right|3,14|| align=right|5,789||MBA||12. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121755)||1999 XY253|| align=right|16,2|| align=right|2,975|| align=right|0,042|| align=right|1,38|| align=right|5,129||MBA||12. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121756)||1999 XA257|| align=right|14,9|| align=right|2,969|| align=right|0,158|| align=right|8,33|| align=right|5,114||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(121757)||1999 YZ1|| align=right|15,8|| align=right|2,914|| align=right|0,059|| align=right|3,04|| align=right|4,974||MBA||16. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121758)||1999 YT3|| align=right|14,1|| align=right|3,160|| align=right|0,301|| align=right|25,05|| align=right|5,615||MBA||19. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121759)||1999 YU3|| align=right|13,9|| align=right|3,137|| align=right|0,134|| align=right|27,86|| align=right|5,556||MBA||19. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121760)||1999 YY4|| align=right|15,0|| align=right|3,127|| align=right|0,118|| align=right|3,26|| align=right|5,530||MBA||28. prosince 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(121761)||1999 YZ6|| align=right|14,3|| align=right|3,222|| align=right|0,203|| align=right|16,62|| align=right|5,783||MBA||30. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121762)||1999 YW8|| align=right|14,6|| align=right|3,116|| align=right|0,047|| align=right|11,61|| align=right|5,499||MBA||30. prosince 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(121763)||1999 YA10|| align=right|14,5|| align=right|3,159|| align=right|0,162|| align=right|6,39|| align=right|5,613||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121764)||1999 YH13|| align=right|15,7|| align=right|3,223|| align=right|0,119|| align=right|4,10|| align=right|5,786||MBA||31. prosince 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(121765)||1999 YF15|| align=right|15,1|| align=right|3,198|| align=right|0,170|| align=right|6,16|| align=right|5,719||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121766)||1999 YG15|| align=right|15,5|| align=right|3,028|| align=right|0,120|| align=right|2,54|| align=right|5,269||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121767)||1999 YK15|| align=right|16,1|| align=right|2,898|| align=right|0,063|| align=right|2,42|| align=right|4,932||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121768)||1999 YH17|| align=right|15,6|| align=right|3,214|| align=right|0,115|| align=right|1,03|| align=right|5,761||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121769)||1999 YF23|| align=right|14,7|| align=right|3,152|| align=right|0,182|| align=right|16,15|| align=right|5,596||MBA||31. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121770)||2000 AV2|| align=right|13,9|| align=right|3,156|| align=right|0,070|| align=right|21,08|| align=right|5,607||MBA||1. ledna 2000||San Marcello||A. Boattini; G. Forti
|-
|(121771)||2000 AN3|| align=right|14,6|| align=right|3,252|| align=right|0,106|| align=right|11,21|| align=right|5,865||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121772)||2000 AA20|| align=right|15,9|| align=right|2,114|| align=right|0,073|| align=right|0,83|| align=right|3,072||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121773)||2000 AZ23|| align=right|14,3|| align=right|3,214|| align=right|0,120|| align=right|5,99|| align=right|5,761||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121774)||2000 AU24|| align=right|15,4|| align=right|3,070|| align=right|0,194|| align=right|1,08|| align=right|5,377||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121775)||2000 AF29|| align=right|14,4|| align=right|3,202|| align=right|0,091|| align=right|3,91|| align=right|5,729||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121776)||2000 AH30|| align=right|13,6|| align=right|3,087|| align=right|0,160|| align=right|12,72|| align=right|5,423||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121777)||2000 AD32|| align=right|14,7|| align=right|3,107|| align=right|0,246|| align=right|14,19|| align=right|5,475||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121778)||2000 AB37|| align=right|14,6|| align=right|3,093|| align=right|0,115|| align=right|7,66|| align=right|5,439||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121779)||2000 AO40|| align=right|16,2|| align=right|2,151|| align=right|0,051|| align=right|3,19|| align=right|3,154||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121780)||2000 AG51|| align=right|14,2|| align=right|3,153|| align=right|0,060|| align=right|8,73|| align=right|5,598||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121781)||2000 AA55|| align=right|14,5|| align=right|3,182|| align=right|0,150|| align=right|6,76|| align=right|5,676||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121782)||2000 AL66|| align=right|14,0|| align=right|3,251|| align=right|0,092|| align=right|10,77|| align=right|5,862||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121783)||2000 AM80|| align=right|14,5|| align=right|3,111|| align=right|0,124|| align=right|11,67|| align=right|5,486||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121784)||2000 AS82|| align=right|14,1|| align=right|3,120|| align=right|0,148|| align=right|18,38|| align=right|5,510||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121785)||2000 AM83|| align=right|14,4|| align=right|3,216|| align=right|0,139|| align=right|8,34|| align=right|5,765||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121786)||2000 AB89|| align=right|14,3|| align=right|3,194|| align=right|0,180|| align=right|29,02|| align=right|5,708||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121787)||2000 AB91|| align=right|15,7|| align=right|2,583|| align=right|0,174|| align=right|14,82|| align=right|4,150||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121788)||2000 AN101|| align=right|14,6|| align=right|3,154|| align=right|0,214|| align=right|12,52|| align=right|5,602||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121789)||2000 AE103|| align=right|14,5|| align=right|3,166|| align=right|0,205|| align=right|9,11|| align=right|5,632||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121790)||2000 AS104|| align=right|14,6|| align=right|3,048|| align=right|0,139|| align=right|14,33|| align=right|5,320||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121791)||2000 AS115|| align=right|14,2|| align=right|2,982|| align=right|0,017|| align=right|15,89|| align=right|5,148||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121792)||2000 AY118|| align=right|15,8|| align=right|2,545|| align=right|0,167|| align=right|4,33|| align=right|4,059||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121793)||2000 AT119|| align=right|14,7|| align=right|3,208|| align=right|0,346|| align=right|19,52|| align=right|5,746||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121794)||2000 AD124|| align=right|14,0|| align=right|3,112|| align=right|0,284|| align=right|18,82|| align=right|5,489||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121795)||2000 AR125|| align=right|14,6|| align=right|3,129|| align=right|0,169|| align=right|4,08|| align=right|5,535||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121796)||2000 AQ132|| align=right|13,7|| align=right|3,103|| align=right|0,220|| align=right|15,98|| align=right|5,465||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121797)||2000 AQ150|| align=right|14,2|| align=right|3,103|| align=right|0,194|| align=right|19,10|| align=right|5,464||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121798)||2000 AS158|| align=right|14,4|| align=right|3,170|| align=right|0,034|| align=right|10,33|| align=right|5,642||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121799)||2000 AB159|| align=right|14,7|| align=right|3,144|| align=right|0,222|| align=right|10,79|| align=right|5,574||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121800)||2000 AQ160|| align=right|14,1|| align=right|3,157|| align=right|0,048|| align=right|12,93|| align=right|5,609||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121801)||2000 AO161|| align=right|15,1|| align=right|3,187|| align=right|0,225|| align=right|4,84|| align=right|5,690||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121802)||2000 AP162|| align=right|16,0|| align=right|2,154|| align=right|0,127|| align=right|4,90|| align=right|3,160||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121803)||2000 AC167|| align=right|14,7|| align=right|3,223|| align=right|0,066|| align=right|10,66|| align=right|5,786||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121804)||2000 AK168|| align=right|14,8|| align=right|3,126|| align=right|0,129|| align=right|4,25|| align=right|5,525||MBA||13. ledna 2000||Kleť||Klet
|-
|(121805)||2000 AS168|| align=right|15,9|| align=right|2,185|| align=right|0,086|| align=right|6,09|| align=right|3,229||MBA||12. ledna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(121806)||2000 AH187|| align=right|14,5|| align=right|3,092|| align=right|0,343|| align=right|22,13|| align=right|5,437||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121807)||2000 AW187|| align=right|15,4|| align=right|3,165|| align=right|0,295|| align=right|14,27|| align=right|5,630||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121808)||2000 AN189|| align=right|14,3|| align=right|3,062|| align=right|0,198|| align=right|17,33|| align=right|5,358||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121809)||2000 AA194|| align=right|14,7|| align=right|3,156|| align=right|0,194|| align=right|14,35|| align=right|5,605||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121810)||2000 AU214|| align=right|14,5|| align=right|3,060|| align=right|0,132|| align=right|10,42|| align=right|5,351||MBA||7. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121811)||2000 AD217|| align=right|17,1|| align=right|2,272|| align=right|0,088|| align=right|4,81|| align=right|3,425||MBA||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121812)||2000 AP222|| align=right|14,4|| align=right|3,245|| align=right|0,043|| align=right|22,19|| align=right|5,844||MBA||9. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121813)||2000 AW226|| align=right|15,1|| align=right|3,218|| align=right|0,104|| align=right|3,61|| align=right|5,772||MBA||9. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121814)||2000 AM231|| align=right|14,5|| align=right|3,259|| align=right|0,033|| align=right|14,57|| align=right|5,884||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121815)||2000 AE232|| align=right|15,4|| align=right|3,151|| align=right|0,173|| align=right|1,63|| align=right|5,592||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121816)||2000 AE238|| align=right|14,8|| align=right|3,160|| align=right|0,083|| align=right|20,98|| align=right|5,616||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121817)||2000 AP246|| align=right|14,6|| align=right|3,172|| align=right|0,199|| align=right|16,07|| align=right|5,648||MBA||2. ledna 2000||Piszkesteto||K. Sarneczky; L. Kiss
|-
|(121818)||2000 AB247|| align=right|17,5|| align=right|1,966|| align=right|0,056|| align=right|23,74|| align=right|2,756||MBA||2. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121819)||2000 AH247|| align=right|14,6|| align=right|3,062|| align=right|0,158|| align=right|10,02|| align=right|5,358||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121820)||2000 AE249|| align=right|15,6|| align=right|3,142|| align=right|0,142|| align=right|0,55|| align=right|5,568||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121821)||2000 AL251|| align=right|15,3|| align=right|2,947|| align=right|0,051|| align=right|3,28|| align=right|5,058||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121822)||2000 BT|| align=right|13,9|| align=right|3,263|| align=right|0,076|| align=right|8,14|| align=right|5,893||MBA||26. ledna 2000||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(121823)||2000 BA1|| align=right|15,7|| align=right|1,979|| align=right|0,088|| align=right|18,75|| align=right|2,784||MBA||28. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121824)||2000 BU9|| align=right|15,0|| align=right|3,317|| align=right|0,206|| align=right|6,03|| align=right|6,040||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121825)||2000 BV9|| align=right|17,2|| align=right|2,155|| align=right|0,067|| align=right|1,78|| align=right|3,162||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121826)||2000 BA10|| align=right|15,7|| align=right|3,115|| align=right|0,208|| align=right|6,75|| align=right|5,496||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121827)||2000 BG12|| align=right|14,3|| align=right|3,127|| align=right|0,064|| align=right|7,44|| align=right|5,529||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121828)||2000 BH13|| align=right|15,0|| align=right|3,156|| align=right|0,149|| align=right|1,82|| align=right|5,605||MBA||29. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121829)||2000 BU15|| align=right|16,1|| align=right|2,192|| align=right|0,073|| align=right|5,01|| align=right|3,244||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121830)||2000 BG20|| align=right|15,2|| align=right|3,165|| align=right|0,197|| align=right|2,07|| align=right|5,630||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121831)||2000 BV20|| align=right|14,6|| align=right|3,213|| align=right|0,147|| align=right|19,51|| align=right|5,759||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121832)||2000 BZ21|| align=right|15,7|| align=right|3,083|| align=right|0,189|| align=right|1,84|| align=right|5,411||MBA||29. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121833)||2000 BO23|| align=right|15,1|| align=right|3,090|| align=right|0,247|| align=right|16,56|| align=right|5,432||MBA||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121834)||2000 BZ24|| align=right|14,5|| align=right|3,259|| align=right|0,045|| align=right|12,00|| align=right|5,882||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121835)||2000 BD25|| align=right|14,5|| align=right|2,968|| align=right|0,123|| align=right|12,45|| align=right|5,111||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121836)||2000 BZ26|| align=right|14,8|| align=right|3,204|| align=right|0,128|| align=right|8,67|| align=right|5,734||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121837)||2000 BT27|| align=right|16,3|| align=right|2,216|| align=right|0,056|| align=right|1,44|| align=right|3,298||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121838)||2000 BX37|| align=right|14,8|| align=right|3,198|| align=right|0,072|| align=right|6,62|| align=right|5,718||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121839)||2000 BS41|| align=right|14,8|| align=right|3,122|| align=right|0,087|| align=right|8,59|| align=right|5,516||MBA||30. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121840)||2000 BS44|| align=right|15,5|| align=right|3,025|| align=right|0,070|| align=right|0,87|| align=right|5,262||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121841)||2000 BX49|| align=right|15,0|| align=right|3,129|| align=right|0,181|| align=right|7,86|| align=right|5,535||MBA||16. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121842)||2000 CD6|| align=right|16,1|| align=right|1,974|| align=right|0,070|| align=right|24,46|| align=right|2,772||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121843)||2000 CQ6|| align=right|13,8|| align=right|3,099|| align=right|0,101|| align=right|25,24|| align=right|5,454||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121844)||2000 CQ9|| align=right|14,6|| align=right|3,126|| align=right|0,105|| align=right|4,41|| align=right|5,526||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121845)||2000 CS9|| align=right|15,2|| align=right|3,147|| align=right|0,245|| align=right|3,05|| align=right|5,582||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121846)||2000 CJ14|| align=right|16,0|| align=right|2,177|| align=right|0,084|| align=right|3,41|| align=right|3,212||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121847)||2000 CS22|| align=right|14,2|| align=right|3,082|| align=right|0,036|| align=right|17,08|| align=right|5,410||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121848)||2000 CN23|| align=right|15,9|| align=right|2,337|| align=right|0,125|| align=right|5,99|| align=right|3,571||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121849)||2000 CB24|| align=right|15,1|| align=right|3,237|| align=right|0,064|| align=right|3,27|| align=right|5,823||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121850)||2000 CA28|| align=right|15,9|| align=right|2,243|| align=right|0,059|| align=right|3,08|| align=right|3,359||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121851)||2000 CO31|| align=right|15,8|| align=right|2,242|| align=right|0,129|| align=right|3,99|| align=right|3,356||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121852)||2000 CU31|| align=right|14,9|| align=right|3,126|| align=right|0,160|| align=right|15,41|| align=right|5,527||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121853)||2000 CT34|| align=right|14,9|| align=right|3,115|| align=right|0,115|| align=right|7,78|| align=right|5,497||MBA||3. února 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(121854)||2000 CE44|| align=right|14,3|| align=right|3,169|| align=right|0,216|| align=right|12,95|| align=right|5,640||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121855)||2000 CX52|| align=right|15,3|| align=right|2,264|| align=right|0,114|| align=right|10,26|| align=right|3,407||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121856)||2000 CX54|| align=right|15,2|| align=right|3,185|| align=right|0,057|| align=right|1,95|| align=right|5,682||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121857)||2000 CO64|| align=right|15,2|| align=right|3,170|| align=right|0,184|| align=right|8,32|| align=right|5,643||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121858)||2000 CV64|| align=right|14,7|| align=right|3,205|| align=right|0,130|| align=right|7,82|| align=right|5,737||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121859)||2000 CG66|| align=right|14,4|| align=right|3,181|| align=right|0,161|| align=right|6,08|| align=right|5,673||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121860)||2000 CK66|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,096|| align=right|6,32|| align=right|3,331||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121861)||2000 CW69|| align=right|15,4|| align=right|3,169|| align=right|0,155|| align=right|1,21|| align=right|5,640||MBA||1. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121862)||2000 CT72|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,059|| align=right|10,42|| align=right|5,419||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121863)||2000 CO75|| align=right|16,0|| align=right|2,229|| align=right|0,287|| align=right|8,76|| align=right|3,327||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121864)||2000 CK76|| align=right|14,5|| align=right|3,105|| align=right|0,064|| align=right|11,43|| align=right|5,470||MBA||9. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(121865)||2000 CT80|| align=right|16,5|| align=right|2,400|| align=right|0,204|| align=right|4,77|| align=right|3,717||MBA||10. února 2000||La Silla||C. Cavadore; F. Colas
|-
|(121866)||2000 CE83|| align=right|15,0|| align=right|3,156|| align=right|0,086|| align=right|1,70|| align=right|5,605||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121867)||2000 CB86|| align=right|15,5|| align=right|2,297|| align=right|0,217|| align=right|3,82|| align=right|3,480||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121868)||2000 CQ90|| align=right|15,9|| align=right|2,203|| align=right|0,142|| align=right|6,61|| align=right|3,270||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121869)||2000 CF91|| align=right|14,4|| align=right|3,099|| align=right|0,187|| align=right|10,11|| align=right|5,455||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121870)||2000 CB98|| align=right|14,9|| align=right|3,124|| align=right|0,091|| align=right|6,58|| align=right|5,520||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121871)||2000 CH99|| align=right|15,6|| align=right|3,154|| align=right|0,125|| align=right|2,64|| align=right|5,600||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121872)||2000 CE100|| align=right|14,4|| align=right|3,204|| align=right|0,159|| align=right|13,38|| align=right|5,735||MBA||10. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121873)||2000 CA101|| align=right|15,5|| align=right|3,179|| align=right|0,201|| align=right|2,32|| align=right|5,667||MBA||12. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121874)||2000 CJ116|| align=right|16,8|| align=right|2,299|| align=right|0,174|| align=right|4,02|| align=right|3,485||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121875)||2000 CQ116|| align=right|14,4|| align=right|3,240|| align=right|0,015|| align=right|14,64|| align=right|5,830||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121876)||2000 CT117|| align=right|14,3|| align=right|3,248|| align=right|0,056|| align=right|10,16|| align=right|5,852||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121877)||2000 CG120|| align=right|16,5|| align=right|2,238|| align=right|0,065|| align=right|3,73|| align=right|3,348||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121878)||2000 CG122|| align=right|14,6|| align=right|3,169|| align=right|0,163|| align=right|2,50|| align=right|5,641||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121879)||2000 CF132|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,232|| align=right|1,87|| align=right|3,568||MBA||3. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121880)||2000 CV134|| align=right|16,4|| align=right|2,309|| align=right|0,230|| align=right|2,79|| align=right|3,507||MBA||4. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121881)||2000 DC1|| align=right|13,9|| align=right|3,245|| align=right|0,123|| align=right|26,79|| align=right|5,845||MBA||25. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121882)||2000 DW1|| align=right|17,6|| align=right|2,143|| align=right|0,098|| align=right|1,67|| align=right|3,136||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121883)||2000 DA2|| align=right|14,8|| align=right|3,169|| align=right|0,070|| align=right|0,71|| align=right|5,641||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121884)||2000 DA3|| align=right|14,3|| align=right|3,089|| align=right|0,096|| align=right|9,76|| align=right|5,428||MBA||27. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(121885)||2000 DQ6|| align=right|13,9|| align=right|3,348|| align=right|0,119|| align=right|13,82|| align=right|6,125||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121886)||2000 DF10|| align=right|16,2|| align=right|2,223|| align=right|0,052|| align=right|3,24|| align=right|3,313||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121887)||2000 DY11|| align=right|17,4|| align=right|2,259|| align=right|0,047|| align=right|1,41|| align=right|3,395||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121888)||2000 DN12|| align=right|17,5|| align=right|2,231|| align=right|0,181|| align=right|1,08|| align=right|3,332||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121889)||2000 DL17|| align=right|17,2|| align=right|2,104|| align=right|0,161|| align=right|3,07|| align=right|3,051||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121890)||2000 DK21|| align=right|14,2|| align=right|3,187|| align=right|0,201|| align=right|13,14|| align=right|5,689||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121891)||2000 DP21|| align=right|14,4|| align=right|3,187|| align=right|0,066|| align=right|7,93|| align=right|5,688||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121892)||2000 DC25|| align=right|16,7|| align=right|2,290|| align=right|0,110|| align=right|2,24|| align=right|3,466||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121893)||2000 DM25|| align=right|13,7|| align=right|3,160|| align=right|0,131|| align=right|15,41|| align=right|5,615||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121894)||2000 DC28|| align=right|14,8|| align=right|3,207|| align=right|0,128|| align=right|4,73|| align=right|5,742||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121895)||2000 DJ29|| align=right|14,2|| align=right|3,112|| align=right|0,083|| align=right|13,06|| align=right|5,490||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121896)||2000 DW33|| align=right|16,4|| align=right|2,255|| align=right|0,151|| align=right|7,63|| align=right|3,385||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121897)||2000 DZ34|| align=right|16,3|| align=right|2,438|| align=right|0,150|| align=right|2,06|| align=right|3,805||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121898)||2000 DG35|| align=right|16,1|| align=right|2,277|| align=right|0,135|| align=right|5,05|| align=right|3,434||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121899)||2000 DM36|| align=right|15,0|| align=right|3,206|| align=right|0,116|| align=right|6,86|| align=right|5,740||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121900)||2000 DU37|| align=right|15,2|| align=right|3,174|| align=right|0,149|| align=right|1,35|| align=right|5,654||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121901)||2000 DT44|| align=right|14,1|| align=right|3,492|| align=right|0,066|| align=right|9,24|| align=right|6,524||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121902)||2000 DV44|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,222|| align=right|4,33|| align=right|3,669||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121903)||2000 DZ50|| align=right|16,7|| align=right|2,190|| align=right|0,130|| align=right|2,87|| align=right|3,241||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121904)||2000 DS51|| align=right|14,6|| align=right|3,198|| align=right|0,114|| align=right|0,91|| align=right|5,717||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121905)||2000 DE56|| align=right|16,3|| align=right|2,183|| align=right|0,170|| align=right|2,79|| align=right|3,225||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121906)||2000 DB62|| align=right|15,4|| align=right|3,255|| align=right|0,113|| align=right|10,45|| align=right|5,873||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121907)||2000 DX64|| align=right|14,8|| align=right|3,217|| align=right|0,147|| align=right|0,98|| align=right|5,769||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121908)||2000 DD65|| align=right|14,4|| align=right|3,235|| align=right|0,144|| align=right|3,28|| align=right|5,817||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121909)||2000 DR65|| align=right|16,5|| align=right|2,329|| align=right|0,182|| align=right|2,19|| align=right|3,553||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121910)||2000 DW66|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,162|| align=right|1,70|| align=right|3,391||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121911)||2000 DG67|| align=right|14,9|| align=right|3,199|| align=right|0,085|| align=right|5,08|| align=right|5,720||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121912)||2000 DZ67|| align=right|16,5|| align=right|2,338|| align=right|0,161|| align=right|2,26|| align=right|3,575||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121913)||2000 DN68|| align=right|16,6|| align=right|2,233|| align=right|0,134|| align=right|2,68|| align=right|3,336||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121914)||2000 DB69|| align=right|14,4|| align=right|3,209|| align=right|0,155|| align=right|17,34|| align=right|5,749||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121915)||2000 DN73|| align=right|15,6|| align=right|2,290|| align=right|0,149|| align=right|5,37|| align=right|3,465||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121916)||2000 DW76|| align=right|15,8|| align=right|2,260|| align=right|0,130|| align=right|1,49|| align=right|3,398||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121917)||2000 DL83|| align=right|14,4|| align=right|3,227|| align=right|0,086|| align=right|2,01|| align=right|5,795||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121918)||2000 DN83|| align=right|14,5|| align=right|3,199|| align=right|0,109|| align=right|9,86|| align=right|5,720||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121919)||2000 DN84|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,080|| align=right|7,87|| align=right|5,655||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121920)||2000 DP88|| align=right|16,6|| align=right|2,166|| align=right|0,101|| align=right|2,42|| align=right|3,187||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121921)||2000 DA89|| align=right|17,2|| align=right|2,267|| align=right|0,121|| align=right|1,22|| align=right|3,412||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121922)||2000 DT91|| align=right|17,0|| align=right|2,247|| align=right|0,160|| align=right|3,55|| align=right|3,367||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121923)||2000 DZ96|| align=right|14,5|| align=right|3,153|| align=right|0,125|| align=right|5,92|| align=right|5,598||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121924)||2000 DH98|| align=right|16,2|| align=right|2,186|| align=right|0,120|| align=right|4,23|| align=right|3,231||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121925)||2000 DX98|| align=right|14,4|| align=right|3,212|| align=right|0,059|| align=right|6,47|| align=right|5,756||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121926)||2000 DO103|| align=right|14,2|| align=right|3,101|| align=right|0,135|| align=right|7,85|| align=right|5,459||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121927)||2000 DX103|| align=right|16,1|| align=right|2,218|| align=right|0,150|| align=right|5,85|| align=right|3,302||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121928)||2000 DV104|| align=right|16,0|| align=right|2,276|| align=right|0,073|| align=right|4,51|| align=right|3,433||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121929)||2000 DB105|| align=right|17,1|| align=right|2,229|| align=right|0,120|| align=right|5,36|| align=right|3,327||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121930)||2000 DW105|| align=right|16,1|| align=right|2,165|| align=right|0,133|| align=right|5,28|| align=right|3,186||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121931)||2000 DY114|| align=right|17,4|| align=right|2,103|| align=right|0,077|| align=right|0,33|| align=right|3,049||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121932)||2000 DW117|| align=right|16,7|| align=right|2,227|| align=right|0,125|| align=right|0,88|| align=right|3,322||MBA||25. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121933)||2000 EG1|| align=right|14,7|| align=right|3,172|| align=right|0,143|| align=right|4,08|| align=right|5,648||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121934)||2000 EP3|| align=right|14,7|| align=right|3,097|| align=right|0,114|| align=right|1,54|| align=right|5,450||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121935)||2000 EN4|| align=right|14,8|| align=right|3,216|| align=right|0,150|| align=right|4,60|| align=right|5,767||MBA||2. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121936)||2000 ER6|| align=right|17,1|| align=right|2,367|| align=right|0,088|| align=right|1,35|| align=right|3,641||MBA||2. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121937)||2000 EP9|| align=right|16,3|| align=right|2,173|| align=right|0,173|| align=right|2,05|| align=right|3,203||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121938)||2000 EX11|| align=right|15,5|| align=right|2,255|| align=right|0,147|| align=right|8,79|| align=right|3,385||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121939)||2000 EE13|| align=right|13,9|| align=right|3,185|| align=right|0,243|| align=right|20,73|| align=right|5,685||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121940)||2000 EW16|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,166|| align=right|1,66|| align=right|3,590||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121941)||2000 ER18|| align=right|14,6|| align=right|3,221|| align=right|0,126|| align=right|3,33|| align=right|5,779||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121942)||2000 ES23|| align=right|16,4|| align=right|2,389|| align=right|0,143|| align=right|3,76|| align=right|3,692||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121943)||2000 EV27|| align=right|14,7|| align=right|3,416|| align=right|0,128|| align=right|18,06|| align=right|6,312||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121944)||2000 EJ28|| align=right|16,5|| align=right|2,220|| align=right|0,083|| align=right|9,16|| align=right|3,307||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121945)||2000 EK31|| align=right|13,9|| align=right|3,185|| align=right|0,014|| align=right|10,50|| align=right|5,683||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121946)||2000 EO31|| align=right|13,8|| align=right|3,197|| align=right|0,119|| align=right|22,18|| align=right|5,715||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121947)||2000 EC36|| align=right|17,0|| align=right|2,266|| align=right|0,095|| align=right|0,68|| align=right|3,410||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121948)||2000 EH37|| align=right|16,2|| align=right|2,327|| align=right|0,110|| align=right|5,35|| align=right|3,548||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121949)||2000 ET42|| align=right|16,1|| align=right|2,249|| align=right|0,093|| align=right|5,97|| align=right|3,372||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121950)||2000 EA43|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,182|| align=right|5,16|| align=right|3,596||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121951)||2000 ES45|| align=right|16,0|| align=right|2,351|| align=right|0,193|| align=right|10,04|| align=right|3,603||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121952)||2000 EX48|| align=right|16,5|| align=right|2,332|| align=right|0,123|| align=right|2,37|| align=right|3,559||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121953)||2000 EP50|| align=right|15,7|| align=right|2,277|| align=right|0,082|| align=right|3,95|| align=right|3,436||MBA||10. března 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(121954)||2000 EQ50|| align=right|16,6|| align=right|2,224|| align=right|0,061|| align=right|4,33|| align=right|3,317||MBA||10. března 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(121955)||2000 ED53|| align=right|15,2|| align=right|3,056|| align=right|0,184|| align=right|1,21|| align=right|5,343||MBA||4. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121956)||2000 EH54|| align=right|16,5|| align=right|2,238|| align=right|0,183|| align=right|4,73|| align=right|3,348||MBA||9. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121957)||2000 EX54|| align=right|15,9|| align=right|2,334|| align=right|0,196|| align=right|6,12|| align=right|3,566||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121958)||2000 EP58|| align=right|16,0|| align=right|2,392|| align=right|0,164|| align=right|2,76|| align=right|3,698||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121959)||2000 EL67|| align=right|16,5|| align=right|2,336|| align=right|0,124|| align=right|1,16|| align=right|3,569||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121960)||2000 EN68|| align=right|16,6|| align=right|2,410|| align=right|0,189|| align=right|3,17|| align=right|3,741||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121961)||2000 EZ79|| align=right|15,4|| align=right|2,252|| align=right|0,170|| align=right|4,71|| align=right|3,380||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121962)||2000 EJ81|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,143|| align=right|2,82|| align=right|3,607||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121963)||2000 EF87|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,130|| align=right|4,02|| align=right|3,486||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121964)||2000 EC99|| align=right|14,7|| align=right|3,218|| align=right|0,017|| align=right|13,88|| align=right|5,772||MBA||11. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121965)||2000 EF99|| align=right|16,8|| align=right|2,336|| align=right|0,250|| align=right|3,16|| align=right|3,569||MBA||12. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121966)||2000 EC103|| align=right|16,0|| align=right|2,281|| align=right|0,120|| align=right|4,61|| align=right|3,445||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121967)||2000 EP108|| align=right|16,5|| align=right|2,268|| align=right|0,167|| align=right|6,59|| align=right|3,415||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(121968)||2000 EU108|| align=right|14,9|| align=right|3,108|| align=right|0,086|| align=right|9,78|| align=right|5,479||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121969)||2000 ES110|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,074|| align=right|7,36|| align=right|3,549||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(121970)||2000 EK112|| align=right|15,2|| align=right|3,250|| align=right|0,136|| align=right|1,49|| align=right|5,860||MBA||9. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121971)||2000 EF113|| align=right|16,2|| align=right|2,288|| align=right|0,099|| align=right|6,53|| align=right|3,460||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121972)||2000 ES117|| align=right|13,7|| align=right|3,222|| align=right|0,098|| align=right|24,56|| align=right|5,782||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121973)||2000 EW118|| align=right|15,8|| align=right|2,258|| align=right|0,081|| align=right|8,20|| align=right|3,393||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121974)||2000 ED119|| align=right|14,9|| align=right|3,179|| align=right|0,207|| align=right|15,72|| align=right|5,667||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121975)||2000 EA126|| align=right|15,6|| align=right|2,347|| align=right|0,200|| align=right|9,03|| align=right|3,595||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121976)||2000 EH129|| align=right|16,2|| align=right|2,319|| align=right|0,183|| align=right|2,82|| align=right|3,532||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121977)||2000 EK135|| align=right|14,7|| align=right|2,368|| align=right|0,283|| align=right|21,86|| align=right|3,644||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121978)||2000 ED140|| align=right|16,2|| align=right|1,951|| align=right|0,069|| align=right|23,51|| align=right|2,724||MBA||8. března 2000||Mauna Kea||R. J. Whiteley
|-
|(121979)||2000 EM149|| align=right|16,6|| align=right|2,158|| align=right|0,029|| align=right|1,92|| align=right|3,169||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121980)||2000 ET156|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,208|| align=right|6,58|| align=right|3,638||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121981)||2000 EH159|| align=right|14,6|| align=right|3,166|| align=right|0,075|| align=right|9,79|| align=right|5,634||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121982)||2000 EP160|| align=right|15,3|| align=right|3,139|| align=right|0,166|| align=right|0,71|| align=right|5,562||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121983)||2000 EN164|| align=right|16,8|| align=right|2,259|| align=right|0,098|| align=right|3,59|| align=right|3,394||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121984)||2000 ED167|| align=right|16,4|| align=right|2,199|| align=right|0,077|| align=right|4,98|| align=right|3,261||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121985)||2000 EP172|| align=right|16,6|| align=right|2,386|| align=right|0,161|| align=right|2,86|| align=right|3,685||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121986)||2000 ER180|| align=right|15,6|| align=right|2,242|| align=right|0,057|| align=right|8,39|| align=right|3,357||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121987)||2000 EU188|| align=right|15,3|| align=right|2,544|| align=right|0,300|| align=right|16,68|| align=right|4,057||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121988)||2000 FW8|| align=right|16,4|| align=right|3,055|| align=right|0,177|| align=right|0,87|| align=right|5,339||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121989)||2000 FV9|| align=right|16,0|| align=right|2,405|| align=right|0,129|| align=right|6,67|| align=right|3,730||MBA||30. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121990)||2000 FX11|| align=right|13,7|| align=right|3,117|| align=right|0,243|| align=right|24,12|| align=right|5,503||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121991)||2000 FC17|| align=right|16,2|| align=right|2,292|| align=right|0,143|| align=right|4,00|| align=right|3,469||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121992)||2000 FS20|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,119|| align=right|7,12|| align=right|3,463||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121993)||2000 FX27|| align=right|16,7|| align=right|2,351|| align=right|0,234|| align=right|1,45|| align=right|3,604||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121994)||2000 FV28|| align=right|17,1|| align=right|2,205|| align=right|0,077|| align=right|4,40|| align=right|3,274||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121995)||2000 FO38|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,143|| align=right|3,28|| align=right|3,680||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121996)||2000 FV41|| align=right|15,8|| align=right|2,270|| align=right|0,076|| align=right|5,87|| align=right|3,421||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121997)||2000 FX41|| align=right|15,2|| align=right|2,388|| align=right|0,250|| align=right|8,18|| align=right|3,689||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121998)||2000 FS43|| align=right|16,1|| align=right|2,258|| align=right|0,122|| align=right|4,81|| align=right|3,393||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(121999)||2000 FM44|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,079|| align=right|4,85|| align=right|3,434||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122000)||2000 FR45|| align=right|15,4|| align=right|2,315|| align=right|0,104|| align=right|5,48|| align=right|3,522||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek